l'école d'ingénieurs de l'arc jurassien est une école suisse
 la Japan Electronic Industry Development Association est une association de standardisation électronique japonaise